Это — статья о годе. О международной экологической организации в статье 350.org

Римская империя 
 Консулы Флавий Сергий и Флавий Нигриниан.
 Городской префект Рима Палладий издал указ об использовании кошек для борьбы с грызунами.
 Против Константа составили заговор военачальники Хрестий, Марцеллин (магистр оффиций) и Магненций. Магненций провозглашён императором, Констант пытался бежать, но около городка Елена в Пиренеях его догнал Гаизон с солдатами и убил.
 Командир преторианцев Магненций стал узурпатором.
 Командовавший пехотой в Иллирике Ветранион захватывает власть в Верхней Мёзии. Около города Сердики армии Констанция и Ветраниона сошлись. Констанций обратился с речью с солдатам, и те немедленно перешли на его сторону. Констанций сохранил Ветраниону жизнь.
 Святой Кассиан основал в римском муниципии Сабиона недалеко от современного Брессаноне епископство.
 Св. Афанасий и св. Антоний из Александрии выступили против арианства.
 Основание в Риме школы церковного пения (Скола Канторум).
 350—356/8 — Обучение Григория в Афинах. Дружба с Василием.
 Епископом Иерусалимским стал Кирилл I.
 Император Констанций II направил миссию епископов Валента и Урзакия для проповеди арианской ереси в Риме.
 Впервые церковь отметила праздник Рождества Христова, по решению папы Юлия I праздник был назначен на сатурналии.
 На могиле святого Валентина в Риме возведена базилика.
 Составлен Александрийский кодекс — одна из древнейших рукописей Библии.

Другие регионы 
 В Табге построен храм «Первого умножения хлебов и рыб».
 Согласно Иордану готы взяли Новгород, а также Германарих казнил антского царя Буса и сорок антских старейшин.
 Царём Армении стал Аршак II.
 Около 350-367 — Царь Армении Аршак II.
 Первосвященник Синедриона Гилель II ввёл в обращение иудейский календарь, используемый до настоящего времени.
 Составлена Гемара Иерусалимского Талмуда.
 Сасаниды разгромили в битве 1-й легион «Парфика».
 В империи Гупта воцарился Самудрагупта.
 Динлины объединились и создали государство Цинь.
 Император Чжао Ши Цзянь.
 Полководец Жань Минь поднял мятеж против императора Чжао Ши Чжи.
 Переворот Жань Миня. Истребление хуннов в Младшей Чжао.
 В Китае было организовано массовое истребление хунну.
 350—352 — Император Вэй Жань Минь.
 Завоевание Дуани Муюном Цзюнем.
 Основание царства Цинь. Фу Хун (тангут/ди) принял титулы шаньюя и царя Цинь.
 350—351 (350) — Царь Цинь Фу Хун.
 Разгром Яо Сяна Фу Хуном. Отравление Фу Хуна генералом Ма Цзю.
 Взятие Чанъани Фу Цзянем I.
 Первое письменное свидетельство о том, что в Китае начали возделывать чай, оставил в своём трактате Kuo P’o.
 Население города Теотиуакан на Юкатане достигло 200 000 человек.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 350 году
 В Риме родился святой Маркелл.
 В Антиохии родился Феодор Мопсуетский.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 350 году
 Епископ Низибии Иаков.
 Император Гупта Чандрагупта I.
 Святой Спиридон.
 Святой Харитон Исповедник.
 Один из основателей школы Йогачара буддизма Махаяны Майтрея-Натха.
 Во время бегства в Иберию убит император Констант.
 Павел I, архиепископ константинопольский.

См. также

Примечания